Wilhelm Deecke kan syfta på:

 Wilhelm Deecke (1831–1897), tysk skolman och språkforskare (etruskolog)
 Wilhelm Deecke (1862–1934), tysk geolog